Пётр Тю́рин:
 Тюрин, Пётр Александрович (1917—2000) — советский конструктор артиллерийской и ракетной техники. 
 Тюрин, Пётр Владимирович (1896—?) — советский учёный-ихтиолог.